Dipulus är ett släkte av fiskar. Dipulus ingår i familjen Bythitidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormfiskartade fiskar
Dipulus